Outer Island ist der Name folgender Inseln:

 in der Antarktis:
 Outer Island (Südliche Orkneyinseln)

 in den Vereinigten Staaten:
 Outer Island (Connecticut)
 Outer Island (Cumberland County, Maine)
 Outer Island (Lincoln County, Maine)
 Outer Island (Michigan)
 Outer Island (New Jersey)
 Outer Island (Wisconsin)

 in Bermuda:
 Outer Island (Bermuda)

Outer Islands ist der Name folgender Inselgebiete:
 Outer Islands (Seychellen)
 Outer Islands zu Pohnpei
 Outer Islands der Yap-Inseln

Siehe auch:
 Outer Lee Island, Insel vor Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik